

Sens propre 
Dans son sens premier, le mot humain est l'adjectif correspondant au genre Homo, qui comprend une quinzaine d'espèces éteintes. Dans l'usage courant, il désigne généralement la seule espèce humaine actuelle, dénommée Homo sapiens :
  ;
  ;
  ;
 population humaine ;
 biologie humaine ;
 sciences humaines et sociales.

Sens figuré 
Dans un sens plus figuré, l'adjectif humain comporte un jugement de valeur, que l'on retrouve dans le mot humanité :
 attitude humaine

Toponymie 
 Humain, une ancienne commune de Belgique

Littérature 
 La Bête humaine, un roman d'Émile Zola
 Humains, un roman de Matt Haig
 Humain, trop humain. Un livre pour esprits libres, un essai philosophique de Friedrich Nietzsche.

Musique 
 Humaine, un album d'Hélène Ségara
 Human~Kelt, nom du  album d'Alan Stivell

Cinéma 
 Humains, un film de Jacques-Olivier Molon et Pierre-Olivier Thévenin

Fiction 
 Dans Star Trek, les humains ressemblent aux humains réels, avec quelques différences.
 Dans les univers fantastiques, les Humains sont souvent dénommés ainsi pour les différencier des autres races. Ils sont par exemple une race jouable dans World of Warcraft à l'instar des Orques, des Trolls, des Elfes de la nuit ou encore des Gnomes. Dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien, les Hommes comme Aragorn côtoient les Hobbits, les Elfes ou encore les Nains, autres races.

Autres 
 L’ordre du Droit Humain (DH), une obédience maçonnique mixte dont Maria Deraismes fut l'une des cofondatrices ;
 En linguistique, on appelle noms humains une sous-catégorie des noms animés désignant des êtres vivants humains.

Voir aussi